George Gordon puede referirse a:

 George Gordon (1801-1893), botánico británico.
 George Gordon (1836-1911), militar estadounidense.
 George Gordon Byron (1788-1824), poeta británico, más conocido como Lord Byron.
 George Gordon Meade (1815-1872), militar estadounidense.